Такмичење у трчању на 60 метара у мушкој конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 4. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015. одбранио је Ричард Килти из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 22 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2017.
|-
| rowspan="2" | Светски рекорд
| rowspan="2" | Морис Грин || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 6,39
| Мадрид, Шпанија
| 3. фебруар 1998
|-
| Атланта, САД
| 3. март 2001.
|-
| Европски рекорд
| rowspan="2" | Двејн Чејмберс
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 6,42
| rowspan="2" | Торино, Италија
| rowspan="2" | 7. март 2009.
|-
| Рекорди европских првенстава
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| Рони Бејкер
| 
| 6,46
| rowspan="2" | Торуњ, Пољска
| rowspan="2" | 10. фебруар 2017.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани| Чиџинду Уџа
| 
| 6,56
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства 2017.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани
| Ричард Килти
| 
| 6,54
| Београд, Србија
| 4. март 2017.
|}

 Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 60 метара у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска ранг листа (ИААФ). Прибављено 7.3.2019.

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2017.</small>

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 
Такмичење је одржано 4. марта 2017. године. У полуфинале пласирали су се по 3 првопласирана из 4 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,Почетак такмичења: група 1 у 10:20, група 2 у 10:27, група 3 у 10:34, група 4 у 10:41.Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља Полуфинале 
Такмичење је одржано 4. марта 2017. године. У финале пласирали су по 4 првопласирана из 2 полуфиналне групе (КВ).,,Почетак такмичења:''' група 1 у 18:35, група 2 у 18:42.

Финале 
Такмичење је одржано 4. марта 2017. године у 20:57.,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани